Mistrzostwa Świata w Snookerze 2021 (ang. 2021 Betfred World Snooker Championship) – 84. edycja mistrzostw świata w snookerze, która odbyła się w dniach 17 kwietnia – 3 maja 2021 roku w Crucible Theatre w Sheffield. Był to piętnasty i ostatni turniej rankingowy sezonu 2020/2021.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Ronnie O’Sullivan, który odpadł w 2. rundzie turnieju z Anthonym McGillem.

Mistrzem świata został Anglik Mark Selby, który w finale pokonał rodaka Shauna Murphy’ego 18:15.

Organizacja turnieju

Nagrody pieniężne 
 Zwycięzca: £ 500 000
 Drugie miejsce: £ 200 000
 Półfinalista: £ 100 000
 Ćwierćfinalista: £ 50 000
 Ostatnia 16: £ 30 000
 Ostatnia 32: £ 20 000
 Ostatnia 48: £ 15 000
 Ostatnia 80: £ 10 000
 Ostatnia 112: £ 5000
 Najwyższy break (łącznie w fazie głównej i kwalifikacjach): £ 15 000
 Łączna pula nagród: £ 2 395 000

Wydarzenia związane z turniejem

Kwalifikacje 
 Do kwalifikacji przystąpiło czterech byłych mistrzów świata: Stephen Hendry (1990, 1992-1996, 1999), Ken Doherty (1997), Graeme Dott (2006) i Stuart Bingham (2015). Tylko Bingham pomyślnie przeszedł przez kwalifikacje.
 Noppon Saengkham uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19 i nie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach. W związku z powyższym jego rywal, Lü Haotian, automatycznie awansował do następnej rundy kwalifikacyjnej.
 W pierwszej rundzie kwalifikacji spotkali się Jimmy White i Stephen Hendry, którzy w latach 90. XX wieku czterokrotnie mierzyli się ze sobą w finale mistrzostw świata. Hendry pokonał White’a 6:3, zaś w następnej rundzie przegrał 1:6 z Xu Si.
 Jamie Clarke w meczu drugiej rundy kwalifikacji z Jamiem O’Neillem przegrywał 0:5, jednak wygrał on kolejne sześć frejmów, dzięki czemu awansował do trzeciej rundy kwalifikacyjnej.
 W drugiej rundzie kwalifikacji Bai Langning pokonał Alana McManusa 6:3. Po tym meczu McManus ogłosił zakończenie kariery.
 W meczu czwartej rundy kwalifikacyjnej Mark Davis przegrywał 2:7 z Jamiem Clarkiem. Odrobił straty i ostatecznie wygrał 10:8. Tym samym po raz jedenasty w karierze awansował do fazy głównej mistrzostw świata z kwalifikacji. Pobił w ten sposób rekord, który ustanowił dwa lata wcześniej. Jednocześnie Anglik został autorem najwyższego brejka kwalifikacji – w meczu trzeciej rundy ze Stuartem Carringtonem zdobył 143 punkty w jednym podejściu.

1. runda 
 W fazie głównej mistrzostw zadebiutowali Mark Joyce oraz Sam Craigie, natomiast po raz drugi w mistrzostwach wystąpili Liam Highfield, Lü Haotian, Tian Pengfei oraz Chris Wakelin.
 Ronnie O’Sullivan rozegrał swój 91. mecz w fazie zasadniczej mistrzostw świata. Stanowi to wyrównanie rekordu Stephena Hendry’ego.
Drugi break stupunktowy wbity przez Stuarta Binghama w meczu z Ding Junhuiem był jednocześnie 2000. tego typu podejściem w Crucible Theatre.

2. runda 
 Do 2. rundy Mistrzostw przeszło dalej tylko dwóch zawodników (Stuart Bingham i Jamie Jones) biorących udział w kwalifikacjach. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na czempionacie w 2009 roku.
 Ronnie O’Sullivan zagrał 92. mecz w fazie głównej mistrzostw świata, dzięki czemu ma najwięcej rozegranych spotkań w historii MŚ.
 Jednocześnie Ronnie O’Sullivan, który był obrońcą tytułu przegrał swoje spotkanie ze Szkotem Anthonym McGillem 12:13. Było to zarazem pierwsze zwycięstwo McGilla nad O’Sullivanem. Poprzednie 6 spotkań między tymi zawodnikami zawsze kończyło się wygranymi Anglika.

Ćwierćfinał 
 Po raz pierwszy w historii MŚ wśród najlepszej ósemki turnieju spotkało się aż sześciu byłych mistrzów świata.
 Zwycięstwo Marka Selby’ego nad Markiem Williamsem 13:3 było najwyższym zwycięstwem w ćwierćfinale MŚ od 2017 roku. Marco Fu przegrał na tamtym turnieju w tym samym stosunku frejmów także z Selbym.

Półfinał 
 W 27. frejmie meczu pomiędzy Markiem Selbym i Stuartem Binghamem padł 101. break stupunktowy turnieju w wykonaniu Binghama, co jest nowym rekordem w historii Mistrzostw Świata.

 Pierwszy raz w historii w meczu rozgrywanym do 17. wygranych partii odbyło się 5 sesji. Miało to miejsce w spotkaniu między Selbym, a Binghamem. Zawodnicy rozgrywali frejmy w 4. sesji na tyle długo, że nie zdążyli skończyć meczu przed rozpoczęciem 4. sesji drugiego półfinału Wilson - Murphy. Mecz przerwano przy stanie 16:15 i dokończono po zakończeniu wspomnianego spotkania. Ostatecznie Selby wygrał 17:15.

Finał 
 Arbitrem meczu finałowego został wybrany Paul Collier. Był to dla niego trzeci prowadzony finał czempionatu (poprzednie finały sędziował w 2004 i 2016 roku).

 Mark Selby został mistrzem świata po raz 4. w karierze po finałowym zwycięstwie z Shaunem Murphym 18-15.

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu Ronnie O’Sullivan. Kolejnych 15 miejsc zostało obsadzonych według kolejności na liście rankingowej na sezon 2020/2021, uwzględniającej wszystkie punkty zdobyte do turnieju Tour Championship 2021 włącznie.

 (w nawiasie okrągłym podano rundę, w której zawodnik zakończył udział w turnieju)

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy wywalczyli udział w mistrzostwach dzięki kwalifikacjom.

 (w nawiasie okrągłym numer zajmowany na liście rankingowej)
 [w nawiasie kwadratowym etap, na którym zawodnik zakończył udział w turnieju]

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
W fazie głównej turnieju zostało wbite rekordowe 108 breaków stupunktowych w wykonaniu 22 zawodników. Najwięcej z nich (trzynaście) zbudował Stuart Bingham.
 144, 131, 124, 120, 117, 113, 109, 104, 103, 100, 100  Shaun Murphy
 142, 135, 134, 134, 134, 132, 132, 125, 121, 120, 107, 101  Mark Selby
 139, 133, 132, 131, 127, 121, 119, 115, 110, 107, 102  Kyren Wilson
 139, 133, 116, 102  Mark Allen
 138, 137, 124, 112, 105  Ronnie O’Sullivan
 138  Liam Highfield
 137, 135, 126, 126, 113, 110, 108, 105, 100, 100  Neil Robertson
 137, 126, 123, 107  Barry Hawkins
 136, 130, 130, 126, 126, 119, 106, 105  Anthony McGill
 135, 127, 113, 107  John Higgins
 132, 111, 100  David Gilbert

 131, 131, 129, 127, 125, 122, 120, 119, 117, 108, 104, 102, 100  Stuart Bingham
 130, 116, 101, 100  Yan Bingtao
 126  Liang Wenbo
 121, 116  Jack Lisowski
 121  Jamie Jones
 116, 114, 111, 111, 107, 105, 105  Judd Trump
 112, 105  Ricky Walden
 111, 108, 102, 101  Mark Williams
 111  Tian Pengfei
 109  Martin Gould
 105  Ding Junhui

Kwalifikacje

Format kwalifikacji 

Zawodnicy spoza czołowej szesnastki rankingu światowego oraz zaproszeni amatorzy musieli przejść przez czterorundowe eliminacje, które wyłoniły 16 zawodników zakwalifikowanych do udziału w fazie głównej mistrzostw. Turniej kwalifikacyjny został rozegrany w dniach 5–14 kwietnia 2021 roku w English Institute of Sport w Sheffield.

Format kwalifikacji wygląda następująco:

 W pierwszej rundzie zagrają ze sobą zaproszeni przez WPBSA amatorzy oraz zawodnicy rozstawieni w turnieju od miejsca 81 w górę, mecze do 6 wygranych frejmów;
 2. runda – 32 zwycięzców z meczów 1. rundy zagrało przeciwko zawodnikom rozstawionym w turnieju na miejscach 49–80, mecze do 6 wygranych frejmów;
 3. runda – 32 zwycięzców z meczów 2. rundy zagrało przeciwko zawodnikom rozstawionym w turnieju na miejscach 17–48, mecze do 6 wygranych frejmów;
 4. runda – 32 zwycięzców z meczów 3. rundy zagrało przeciwko sobie o awans do fazy telewizyjnej mistrzostw, mecze do 10 wygranych frejmów podzielone na 2 sesje.

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
W kwalifikacjach łącznie zostało wbite 106 breaków stupunktowe w wykonaniu 50 zawodników. Najwięcej z nich (sześć) wbił Matthew Selt.

 143  Mark Davis
 142, 137, 135, 110, 110, 106  Matthew Selt
 140, 140, 120, 108  Stuart Bingham
 140  Fergal O’Brien
 139  Alexander Ursenbacher
 139  Allister Carter
 138, 131  Li Hang
 138  Lei Peifan
 137, 134, 125, 122  Oliver Lines
 137, 114, 114, 104  Joe O’Connor
 137, 112, 103  Duane Jones
 136, 113, 102  Bai Langning
 136  Gerard Greene
 135, 125, 111, 110, 100  Chang Bingyu
 135  Mark Joyce
 134, 134  Lukas Kleckers
 133, 120  Xiao Guodong
 133, 105, 104  Igor Figueiredo
 132  Liam Highfield
 132  Michael Holt
 131, 114, 100  Lü Haotian
 131, 108  Gary Wilson
 130, 123  Jak Jones
 130, 106  Liang Wenbo
 130  Lu Ning

 126, 120, 107, 100  Chris Wakelin
 126, 117, 106  Sam Craigie
 125  Robbie Williams
 124, 116, 100  Stuart Carrington
 124, 104  Dominic Dale
 123, 113, 104  Zhao Jianbo
 122  Nigel Bond
 122  Si Jiahui
 121, 114, 110, 108  Tian Pengfei
 120, 111  Mark King
 119, 106, 104  Kurt Maflin
 117, 103, 101, 100, 100  Jamie Jones
 114  Michael White
 114  Julien Leclercq
 110  Chen Zifan
 109  Ricky Walden
 108, 103  Fraser Patrick
 108  Dylan Emery
 106  Pang Junxu
 105  Ashley Hugill
 105  Yuan Sijun
 104, 100  Louis Heathcote
 103, 102  Steven Hallworth
 103, 100  Martin Gould
 103  Elliot Slessor

Prawa telewizyjne

Kwalifikacje 
Kwalifikacje można było śledzić w następujących platformach streamingowych:
  – Youku, Zhibo.tv, Migu, Kuaishou, Huya
  Europa – Eurosport Player
  – Matchroom Live

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2021 w serwisie snookerworld.pl

Mistrzostwa świata w snookerze
2021 w Anglii
Sport w Sheffield
2021 w snookerze